Col de la Forclaz (Frankrijk), bergpas in Frankrijk
 Col de la Forclaz (Zwitserland), bergpas in Zwitserland